Moralność pani Dulskiej – sztuka Gabrieli Zapolskiej
 Moralność pani Dulskiej – film z 1930 roku

Spektakle Teatru Telewizji 
 Moralność pani Dulskiej – spektakl Teatru Telewizji z 1968
 Moralność pani Dulskiej – spektakl Teatru Telewizji z 1970
 Moralność pani Dulskiej – spektakl Teatru Telewizji z 1992
 Moralność pani Dulskiej – spektakl Teatru Telewizji z 2006
 Moralność pani Dulskiej – spektakl Teatru Telewizji z 2013

Zobacz też 
 Panie Dulskie